Kushtaka steht für:

 Kushtaka-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Kushtaka Lake, einen See in Alaska
 Kushtaka Mountain, einen Berg in Alaska